Dawn (1928) - een Amerikaanse film uit 1928
Dawn (2003) - een Amerikaanse film uit 2003
Dawn (2005) - een Britse film uit 2005
Dawn (afwasmiddel) - een merk afwasmiddel
Dawn (album) - een studioalbum van de Duitse muziekgroep Eloy
Dawn (metalband) - een Zweedse black en deathmetalband
Dawn (The Moody Blues) - een muzieknummer
Dawn (Pokémon) - een personage uit de pokémon tekenfilmserie
Dawn (rivier) - rivier in Ierland
Dawn (ruimtesonde) - een ruimtesonde van de NASA die Vesta en Ceres heeft onderzocht
Dawn (Star Trek) - een aflevering van Star Trek: Enterprise
Tony Orlando & Dawn - een Amerikaanse popgroep